Mueang Phatthalung (în ) este un district (Amphoe) din provincia Phatthalung, Thailanda, cu o populație de 119.680 de locuitori și o suprafață de 427,4 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 14 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 144 de sate (muban).

Numerele lipsă sunt subdistricte (tambon) care acum formează Srinagarindra district.

Amphoe în provincia Phatthalung